Amerikai Egyesült Államok
 Maryville – település az USA Kalifornia államában
 Maryville – település az USA Missouri államában
 Maryville – település az USA Tennessee államában